Блу Маунтин има више значења:
 Блу Маунтин (Алабама)
 Блу Маунтин (Арканзас)
 Блу Маунтин (Мисисипи)